«Монстр-траки» () — американская фантастическая комедия режиссёра Криса Уэджа. Премьера во Франции состоялась 21 декабря 2016 года, в Великобритании — 26 декабря 2016 года, в США — 13 января 2017 года, в России — 5 января 2017 года. Съёмки проходили в Канаде в городах Камлупс, Чилливак и Суррей. В сентябре 2016 года студия Paramount Pictures заявила о готовности заранее списать 115 миллионов долларов за провал этой картины. В конце концов студия уже проанализировала убытки этой картины.

Сюжет 
Компания Terravex Oil находится в процессе гидроразрыва пласта в Северной Дакоте под надзором генерального директора Риса Теннесона и геолога Джима Дауда. Операция высвобождает трех подземных существ из подземной водной системы и разрушает буровую установку. Двое захвачены Терравексом, но один из них сбегает. Тем временем Трипп Коли, выпускник средней школы, устроился на работу на свалку, где он строит пикап в надежде, что сможет покинуть свой город. У грузовика нет работающей трансмиссии. Однажды ночью Трипп встречает сбежавшее существо на свалке и захватывает его, но существо убегает, прежде чем он успевает обратиться к властям.

На следующий день Трипп вместе со своим одноклассником Мередит обнаруживает, что существо питается маслом и укрывается в капоте его грузовика. Он подружился с ним, называет его Крич и обещает помочь ему вернуться домой. Трипп модифицирует грузовик, чтобы дать Creech больше контроля в качестве импровизированного двигателя. Грузовик действует как «инвалидное кресло» для Creech. Между тем, Теннесон по-прежнему обеспокоен инцидентом на буровой установке, поскольку подобные эксперименты показали существование других существ. Он решает защитить имидж компании, просверлив яд в дыре, ведущей к подводным туннелям, и отправив наемного наемника Берка убить своих захваченных существ, что возражает против Джима, поскольку он обнаруживает, что у монстров есть значительный интеллект и эмоции как интеллект разума улья, который позволяет обоим захваченным особям узнавать то, чему их учили.

Трипп и Мередит идут к отцу Триппа Уэйду за помощью, но Уэйд продает Триппа Бёрку. Трипп и Мередит убегают в грузовике с Кричем. Триппа, Мередит и Крича преследуют Берк и его команда вместе с Риком. Трипп, Мередит и Крич сбегают, перепрыгивая через поезд, и разбивают лагерь в охотничьем домике.

Когда Крич понимает, что с другими существами случится что-то плохое, он направляется в штаб-квартиру Терравекса, где другие существа находятся в плену. Трипп и Мередит следуют за Кричем. По прибытии они находят родителей Крича, но на них нападают рабочие Терравекса. Крич прибывает и схвачен; Триппа и Мередит отправляют в Теннесон.

Джим решает помочь Триппу и Мередит спасти существ. Они приобретают еще два грузовика. Они модифицируют грузовики для родителей Крича. Джим помогает группе, угнав грузовик Terravex, на котором грузятся родители Крича. В представительстве существа берут под свой контроль модифицированные грузовики, и группа совершает побег на гору, ведущую к туннелям.

Терравекс преследует гору, и группа убегает. По пути Рик помогает Триппу и группе сбежать от Берка, не давая Бёрку протаранить их с дороги, а затем угоняя большой грузовик, чтобы заблокировать дорогу, чтобы предотвратить дальнейшее преследование. Поняв, что яд был введен, Трипп вступает в лобовое сражение с Бёрком, который пытается протолкнуть его в буровую скважину, но заканчивается, когда Трипп и Крич опрокидывают грузовик Берка, уничтожая ядовитую машину и убивая Берка, когда его грузовик бросили в оборудование. Крич спасает его от утопления, прежде чем он и его родители уезжают домой, и группа разоблачает Терравекса за эксперименты, которые наносили вред среде обитания существ. Теннесона арестовывают за свои преступления, Трипп и Рик развивают хорошие отношения и вместе создают новый двигатель для грузовика, а Трипп и Мередит начинают отношения.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил преимущественно негативные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 32 % положительных рецензий на основе 81 отзыва, на сайте Metacritic — 41 балл из 100 на основе 23 критических отзывов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Борис Иванов. Ктулху под капотом

Фильмы США 2016 года
Фантастические фильмы 2016 года
Фантастические комедии
Фильмы Криса Уэджа
Фильмы Paramount Animation